Ютпхін (, кант. ютпхін jyut6ping3 або jyutping, пін. yuèpīn, акад. юепінь) — набір правил транскрибування кантонської мови латиницею. Розроблена 1993 року Гонконзьким мовознавчим товариством. Офіційна назва — Схема латинізації кантонської мови Гонконзького мовознавчого товариства.

Таблиці

Ініціалі

Фіналі

Тони

Джерела та література 
      * Robert S. Bauer, Paul K. Benedict. Modern Cantonese phonology. — Berlin: Walter de Gruyter, 1997. — ISBN 978-3-11-014893-0

Посилання 
  Схема латинізації кантонської мови Гонконзького мовознавчого товариства
  Транскрибування китайських ієрогліфів ютпхіном

Китайська каліграфія